Diezler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Diezler (1811–1845), deutscher Landschafts- und Vedutenmaler des Biedermeiers
 Johannes Jakob Diezler (1789–1855), deutscher Landschafts- und Vedutenmaler des Biedermeiers